José Delfim (1907-1986), de son nom complet José Carlos Delfim dos Santos, footballeur portugais.
 Delfim (1977-), pseudonyme de Delfim José Fernandes Rola Teixeira, footballeur portugais.